

Geografia
L'etimologia più comune per Fratta, come toponimo, è quella dal latino Fracta, ovvero "luogo coperto da rovi e da altri arbusti spinosi".

Comuni italiani
Fratta Polesine, comune della provincia di Rovigo
Fratta Todina, comune della provincia di Perugia
Frattamaggiore, comune della città metropolitana di Napoli
Frattaminore, comune della città metropolitana di Napoli
Valera Fratta, comune della provincia di Lodi

Frazioni italiane
Fratta – frazione di Caneva in Provincia di Pordenone
Fratta – frazione di Cortona in Provincia di Arezzo
Fratta – frazione di Fontaniva in provincia di Padova
Fratta – frazione di Fossalta di Portogruaro nella Città metropolitana di Venezia
Fratta – frazione di Maniago in Provincia di Pordenone
Fratta – frazione di Montefalco in provincia di Perugia
Fratta – frazione di Oderzo in Provincia di Treviso
Fratta – frazione di Romans d'Isonzo in provincia di Gorizia
Fratta – frazione di Rotonda in Provincia di Potenza
Fratta – frazione di Tarzo in Provincia di Treviso
Fratta Terme – frazione di Bertinoro in Provincia di Forlì-Cesena
Frattaguida –  frazione di Parrano in Provincia di Terni
Frattavecchia – frazione di Castiglione del Lago in provincia di Perugia
La Fratta – frazione di Sinalunga in Provincia di Siena

Fiumi
Fratta, affluente del Brenta
Rio Fratta, affluente del Tevere

Toponimi abrogati
Fratta e successivamente Fratta Perugina, toponimo del comune di Umbertide fino al 1863

Stazioni 
Stazione di Fratta, stazione ferroviaria di Fratta Polesine
Stazione di Frattamaggiore-Grumo Nevano, stazione ferroviaria di Frattamaggiore e Grumo Nevano

Altro
Fratta, conosciuta anche come La Cesta o Seconda Torre, è una delle tre torri che dominano sulla Città di San Marino.
Fratta (Presika) – frazione del comune di Albona in Croazia

Matematica
Equazione fratta
Disequazione fratta

Persone 
Gianna Fratta, direttrice d'orchestra italiana;
Pieralfonso Fratta Pasini, imprenditore e politico italiano
Giorgio Antonio Fratta, Ingegnere Aerospaziale, Ufficiale Aeronautica Militare Italiana

Altro
Nero fratta, colore per ceramiche

Pagine correlate
Fratte